Fort Amherst peut désigner :
 Fort Amherst, un fort dans le Kent, en Angleterre ;
 Fort Amherst, un fort à Terre-Neuve, au Canada.